Hokej na trawie na Igrzyskach Wspólnoty Narodów 2010, odbył się w dniach 4 - 14 października 2010 w Dhyan Chand National Stadium. Zarówno wśród panów, jak i pań tryumfowali zawodnicy z Australii.

Mężczyźni

Grupa A

Grupa B

Mecz o 9. miejsce

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Zestawienie końcowe drużyn

Kobiety

Grupa A

Grupa B

Mecz o 9. miejsce

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Zestawienie końcowe drużyn

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne 

Igrzyska Wspólnoty Narodów 2010